

Отбори 
По-долу има 168 отбора участващи в квалификационната и плейофна фази на турнира подредени според кръга на надпреварата, от който започват и според клубния си коефициент. 38-те победителя от плейофа плюс 10 загубили плейофа на Шампионска лига 2012/13 участват в груповата фаза на Лига Европа.

 ШЛ Отбор отпаднал от 3-ти квалиф. кръг на Шампионска лига

Лига Европа